Вильга:
 PZL-104 Wilga — польский лёгкий самолёт.
 Вильга — сельская гмина (уезд) в Польше.
 Вильга — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Вильга — коммуна во Франции, департамент Эр.
 Вильга, Гилярий-Здислав Иванович (1864—1942) — один из основоположников судебной стоматологии в России.